«Дети кукурузы» () — рассказ американского писателя Стивена Кинга, впервые опубликованный в мартовском номере журнала Penthouse в 1977 году. В 1978 вошёл в сборник Ночная смена (Night Shift). Рассказ  входит  в  сборник  рассказов  «Стивен Кинг идёт в кино».

Сюжет 

В 1976 году путешествующие на автомобиле муж с женой сворачивают с автострады, чтобы сократить путь, и неожиданно сбивают юношу со следами насильственной смерти. Спеша отвезти его в ближайший город, супруги оказываются в совершенно заброшенном месте, окруженном бескрайними полями кукурузы. И, как оказывается, кукуруза — прибежище недоброжелательных обитателей этих мест. Как оказалось, 12 лет назад в Гатлине власть захватила группа радикально настроенных верующих детей. Согласно их учению, который основывается на Ветхом Завете, в городе действует жестокие правила, в соответствии с которым все юноши и девушки, достигшие девятнадцатилетия, а затем и восемнадцатилетия, подлежат принесению в жертву Тому, кто обходит ряды.

Герои 
Берт - бывший военный санитар времен Вьетнамской войны.

Вики - жена Берта.

Исаак - главный проповедник Гатлина, 9 лет.

Ахаза - мальчик, которого сбил Берт.

Малахия - 18-летний юноша, который убил Ахаза и первым отправился в качестве жертвы Тому, кто обходит ряды.

Экранизации 
В 1983 году по мотивам рассказа был снят короткометражный фильм «Апостолы Ворона».

Рассказ послужил основой для создания целой серии фильмов ужасов с общим названием «Дети кукурузы». Первый фильм с названием «Дети кукурузы» вышел в 1984 году, после чего последовали сиквелы в 1992, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001 и 2011 годах.

26 сентября 2009 на американском канале Syfy прошла премьера телевизионного фильма «Дети кукурузы». Сценарий к этой экранизации написан режиссёром телефильма Дональдом Борчерсом и Стивеном Кингом.

В 2023 году на видеостриминговом сервисе Shudder выйдет приквел экранизации 1984 года.

В музыке 
Группа Korn использовала мотивы детской жестокости на своём дебютном альбоме Korn 1994 года. Такое же название имеет их песня Children of the Korn с их третьего альбома Follow The Leader 1998 года.

Примечания

Ссылки 

 Рассказ на сайте horrorking.com 

Рассказы Стивена Кинга